de Italiaanse violist Carlo Ricciotti (1681–1756), onder wiens naam de Concerti Armonici van de Nederlandse componist graaf Unico Wilhelm van Wassenaer (1692-1766) aanvankelijk werden gepubliceerd;
 Het naar hem vernoemde Ricciotti Ensemble, een Nederlands straatsymfonieorkest.